Чемпіонат Австрії 1973—1974 () — 63-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Перший титул чемпіона Австрії здобув Лінц.

Клуб Аустрія (Відень) об'єднався з клубом Вінер АК і до сезону 1976/77 носив назв Аустрія ВАК після чого повернула собі оригіналу назву.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1974
Австрія
Австрія
1973 в австрійському спорті
1974 в австрійському спорті